Отон II  или Отон Црвени (; 955—7. децембар 983) је био краљ Немачке (961—983) и цар Светог римског царства (967—983). Он је трећи владар Отонске династије, а син је Отона I Великог.

Постаје цар 

Отац Отон I именовао га је савладаром у Италији и Немачкој 961, а савладар Светог римског царства постао је 967. године. Кад је умро Отон I, постао је цар без икаквог отпора. Следио је политику Отона Великог и ојачавао је царску власт у Немачкој, а ширио се и у Италији.

Рат три Хенрика 

Док је Отон II ратовао против Болеслава II у Бохемији, то користе три Хенрика и буне се 977. против Отона. Та три завереника су:
 Хенрик I Аугсбуршки, бискуп од Аугсбурга 
 Хенрик II Баварски, војвода Баварске, који је био свргнут
 Хенрик III Баварски, војвода Корушке, који је имао подршку цркве.

Отон II је кренуо против побуњеника заједно са Отоном I Швапским. Отон је кренуо на Пасау, који су држали завереници. Град се предао након опсаде, која је изведена специјалном тактиком мостова од бродова. На ускрс 978, на суду у Магдебургу вође побуњеника су кажњене губљењем војводстава. Баварска је после ове побуне потпуно покорена и постала је највећа од кључних војводстава.

Бохемија, Пољска и Лорена 

Чешка (Бохемија) и Пољска су 978. признале Отонову врховну власт. 

Те исте године Лотар Француски покушава да поврати Лорену. Напао је у пролеће и скоро је заробио Отона II у Ахену. Отон је на то кренуо у инвазију Француске у јесен 978. и дошао до Париза. Харао је подручјем, којим би прошао. Заузео је Монтматр, али није успевао да заузме Париз, па се повукао уз поприличне жртве. Склопљен је мир 980. са Французима, а Лорена по том споразуму и даље припада Немачкој.

Камапање у Италији и Словенски напад 

Кад је осигурао Немачку Отон креће у Италију, где није био много успешан, јер су Арапи успели 982. да одбију његове нападе. У Италији је сазвао састанак, да би његов син Отон III био прихваћен као краљ Немачке. Умро је у рату против Млечана. Док је Отон био у Италији Словени су успели да поврате територије источно од Лабе. Ипак, Отоново царство је било доста јако.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

 Отон II, његови преци и потомци 

Рођени 955.
Умрли 973.
Немачки краљеви
Цареви Светог римског царства
Владари у Европи у X веку